graft, a szövetátültetés orvosi neve
Graft, város Hollandiában
Graft-patak, vízfolyás Romániában
Graft-bástya, Brassó városerődjének része